Kodo peut faire référence à :
 Kōdō, l'art japonais d'apprécier les parfums,
 Kodō, un groupe de joueurs d'élite de tambour japonais,

 un type de millet.